La Copa de les Nacions de bàsquet masculí és una competició de seleccions en format quadrangular coorganitzada per les federacions catalana, basca i gallega de bàsquet.

Historial de campions 
 2008:  País Basc
 2009:  País Basc
 2010:  Catalunya

Edicions disputades

I Copa de les Nacions 2008

II Copa de les Nacions 2009

III Copa de les Nacions 2010

Referències

Vegeu també 
 Copa de les Nacions de bàsquet femení

Competicions de bàsquet europees